Bornholm rundt kan have flere betydninger:

 Bornholm Rundt (cykelrute) - en del af Danmarks nationale cykelruter
 Bornholm Rundt (cykelløb) - Cykelløb der foregår på Bornholm
 Bornholm rundt (film) - Turistfilm fra 1942